De Deense voetbalbeker 2002–03 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 49ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen DONG Cup geheten, begon in juli 2002 en eindigde op 29 mei 2003 met de finale in het Parken Stadion (32.660 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Emil Laursen. Brøndby IF won de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 3-0 te winnen van FC Midtjylland.

Schema

Zie ook
SAS Ligaen 2002/03

Bekervoetbal 2002/03
2003